Pavel Richter, češki hokejist, * 5. december 1954, Praga, Češka.

Richter je v češkoslovaški ligi igral za kluba Sparta Praga in Dukla Trenčín. V zadnjem delu kariere je igral tudi za klube EHC Kloten in HC Ambrì-Piotta v švicarski ligi ter ESV Kaufbeuren v nemški ligi. 

Za češkoslovaško reprezentanco je igral na Olimpijskih igrah 1984, kjer je bil dobitnik srebrne medalje, ter petih svetovnih prvenstvih, kjer je bil dobitnik ene zlate, treh srebrnih in ene bronaste medalje.

Leta 2010 je bil sprejet v Češki hokejski hram slavnih.

Pregled kariere (nepopoln)

|-
| Češkoslovaška
| Evropsko ml. prvenstvo A
| 73
|
| 5
| 4
| 4
| 8
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sparta Praga
| Češkoslovaška liga
| 75/76
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Kanadski pokal
| 76
|
| 0
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Czechoslovakia
| WHA
| 77/78
|
| 8
| 3
| 1
| 4
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 78
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 81
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sparta Praga
| Češkoslovaška liga
| 82/83
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 83
|
| 10
| 1
| 4
| 5
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Olimpijske igre
| 84
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 85
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| EHC Kloten
| Švicarska liga
| 85/86
|
| 30
| 17
| 23
| 40
|
| 20
|
| 5
| 4
| 6
| 10
|
| 2
|-
| HC Ambrì-Piotta
| Švicarska liga
| 86/87
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| ESV Kaufbeuren
| Nemška liga
| 86/87
|
| 35
| 28
| 28
| 56
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 88
| bgcolor="#7FFF00" | 53
| bgcolor="#7FFF00" | 60
| bgcolor="#7FFF00" | 113
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 32
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 5
| bgcolor="#7FFF00" | 4
| bgcolor="#7FFF00" | 6
| bgcolor="#7FFF00" | 10
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 2
|}

Sklici

Glej tudi 
 Seznam čeških hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Češki hokejski napadalci
Olimpijski tekmovalci za Češkoslovaško
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1984
Prejemniki srebrnih olimpijskih medalj za Češkoslovaško
Češkoslovaški hokejski reprezentanti
Hokejisti HK Sparta Praga
Hokejisti HK Dukla Trenčín
Hokejisti EHC Kloten
Hokejisti HC Ambrì-Piotta
Hokejisti ESV Kaufbeuren
Sprejeti v Češki hokejski hram slavnih